Andrea Bricca – ex calciatore italiano
 Maria Bricca – cuoca italiana